Panopea puede referirse:
 Panopea (mitología), una Nereida en la mitología griega
 Panopea (bivalvo), un género de molusco bivalvo de la familia Hiatellidae

Véase también 
 (70) Panopaea, un asteroide